Bonnefontaine puede referirse a:

 Bonnefontaine, comuna francesa del departamento de Jura.
 Bonnefontaine, antigua comuna suiza del cantón de Friburgo.
 El castillo de Bonnefontaine, castillo en la comuna francesa de Antrain, en el departamento de Ille y Vilaine.